Pedrosillo el Ralo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Pedrosillo el Ralo (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 Pedrosillo el Ralo (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Spanienförgreningar